La coupe de France 2006-2007 est la  de la coupe de France féminine de handball, compétition à élimination directe mettant aux prises des clubs de handball amateurs et professionnels affiliés à la Fédération française de handball.

Le tenant du titre est Le Havre AC Handball, vainqueur en 2005-2006 de l'US Mios-Biganos.

La finale est remportée par Le Havre AC Handball face au Cercle Dijon Bourgogne (23-21). Le Havre remporte son  consécutif dans la compétition.

Résultats

Tableau final 

Source :

Finale

Vainqueur

Voir aussi 
 Coupe de France féminine de handball
 Division 1 2006-2007
 Coupe de la Ligue 2006-2007

Références 

2007
Handball F
Coupe F